Араруна:

 Араруна— муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба 
 Араруна — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана